Cristóbal Ortega Martínez (25 de juliol de 1956) és un exfutbolista mexicà.

Selecció de Mèxic 
Va formar part de l'equip mexicà a la Copa del Món de 1978.

Referències 

Futbolistes internacionals amb Mèxic de la dècada de 1970
Futbolistes internacionals amb Mèxic de la dècada de 1980
Futbolistes de Ciutat de Mèxic